Алекса́ндр Ко́ркин:
 Коркин, Александр Васильевич (1930—2001) — Герой Социалистического Труда.
 Коркин, Александр Гаврилович (1927—2011) — советский партийный и общественный деятель.
 Коркин, Александр Николаевич (1837—1908) — российский математик.